Silvius (mythologie), figuur uit de Romeinse mythologie
Silvius (geslacht), geslacht van dazen
Lambert van den Bos (Amsterdam, 9 april 1610 - Vianen, juli/augustus 1698), zeventiende-eeuwse geleerde en auteur, ook bekend als Lambert van den Bosch, Lambertus Sylvius of Silvius.
Johannes Cornelisz. Silvius ook wel als Sylvius geschreven (1564 - 19 november 1638) Predikant en in praktische zin min of meer schoonvader van Rembrandt.